Der Santaizi ATP Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 28. April bis 4. Mai 2014 in Taipeh stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 25 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Chuang Ting-yu
 Peng Hsien-yin
 Blake Mott
 Tang Chih-chun

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Hu Hao-yang
 Chris Guccione

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)

2014
ATP Challenger Tour 2014